Santo Antônio de Jesus bezeichnet

einen Heiligennamen, siehe Antonius von Padua

in Brasilien
 Santo Antônio de Jesus (Bahia), Munizip im Bundesstaat Bahia
 Santo Antônio de Jesus (Skulptur), Statue des hl. Antonius von Padua in der Igreja de São Francisco in Salvador (Bahia)